The Future Sound of London (FSOL) — британська електронна група, дует Гаррі Кобейна та Брайана Дуганса.

Дискографія

Сингли/EPs
 

 (1988) Crystals (Brian Dougans)
 (1988) Stakker Humanoid (as Humanoid)
 (1988) Stakker Humanoid (Part 2) (as Humanoid)
 (1989) Slam (as Humanoid)
 (1989) Tonight (as Humanoid featuring Sharon Benson)
 (1989) The Deep (as Humanoid)
 (1990) The Tingler (as Smart Systems)
 (1990) AST (as Art Science Technology)
 (1990) Mental Cube EP (as Mental Cube)
 (1991) So This Is Love (as Mental Cube)
 (1991) Q (as Mental Cube)
 (1991) Principles of Motion EP (as Intelligent Communication)
 (1991) Papua New Guinea (EP/12")
 (1992) Papua New Guinea (CD)
 (1992) Fuzzy Logic EP (as Yage)
 (1992) Stakker '92 (as Humanoid)
 (1992) People Livin' Today (as Semi-Real)
 (1992) Metropolis (as Metropolis)
 (1993) Liquid Insects (as Amorphous Androgynous)
 (1993) Cascade
 (1994) Lifeforms (feat. Elizabeth Fraser)
 (1994) Expander
 (1994) The Far-Out Son of Lung and the Ramblings of a Madman
 (1995) ISDN (Remix)
 (1996) My Kingdom
 (1997) We Have Explosive
 (2001) Papua New Guinea 2001
 (2002) The Mellow Hippo Disco Show (as Amorphous Androgynous)
 (2003) Divinity (as Amorphous Androgynous)

Альбоми

 (1992) Accelerator
 (1992) Earthbeat (compilation of their early releases using several aliases)
 (1993) Tales of Ephidrina (as Amorphous Androgynous)
 (1994) Lifeforms
 (1994) ISDN
 (1996) Dead Cities
 (2002) The Isness (as Amorphous Androgynous, except in the U.S.A.)
 (2005) Alice in Ultraland (as Amorphous Androgynous)
 (2006) Teachings from the Electronic Brain (remixes and radio edits)

Спеціальні

 (2003) The Otherness (Bonus 14-track album on The Isness & The Otherness, a 2-CD special limited edition)

 (2006) A Gigantic Globular Burst Of Anti-Static

Ремікси

 (1991) Loleatta Holloway, «Do That To Me (Set Me Free)»
 (1992) Unity, «Unity»
 (1992) Inner City, «Praise»
 (1992) Prefab Sprout, «If You Don't Love Me»
 (1993) Curve, «Rising»
 (1993) Браян Феррі, «I Put A Spell On You»
 (1993) The Shamen, «Re:iteration»
 (1993) David Sylvian/Robert Fripp, «Darshana»
 (1994) Apollo 440, «Liquid Cool»
 (1995) Jon Anderson, «Deseo»
 (2001) Robert Miles, «Paths»
 (2007) Day  403

Література 
 Йен Гиттинз. Музыка для нарциссистов // «ЭНск» (Новосибирск). — 1994. — №7 (43). — С. 3.

Техно-гурти
Музичні гурти Манчестера